Эйюп — турецкий вариант арабского имени Аюб. Встречается также вариант Эюб.

Топонимы 
 Эюп — район провинции Стамбул (Турция).
  — деревня в районе Решадие.

Мечети 
 Эйюп Султан — мечеть расположена в районе Эюп.
 Эюп Султан — мечеть в Австрии, в городе Тельфс.

Персоналии 
 Эюб, Рефия — дочь османского султана Абдул-Хамида II

См. также 
 Абу Айюб аль-Ансари